Giorgio Costantini ist der Name folgender Personen:

* Giorgio Costantini (Schauspieler) (1911–1997), italienischer Schauspieler
 Giorgio Costantini (Fußballspieler) (* 1940), italienischer Fußballspieler 
 Giorgio Costantini (Bobfahrer) (* 1962), italienischer Bobfahrer 
 Giorgio Costantini (Musiker), italienischer Pianist und Komponist